San Jacinto River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 San Jacinto River (Lake Elsinore), Fluss in Kalifornien
 San Jacinto River (Galveston Bay), Fluss in Texas